Espanya
Brión, municipi de la província de la Corunya.
Brión, parròquia i localitat del municipi de Ferrol, a la província de la Corunya.
Brión, localitat del municipi de Boiro, a la província de la Corunya.
Brión, parròquia i localitat del municipi de Malpica de Bergantiños, a la província de la Corunya.
Brión, localitat del municipi de Rianxo, a la província de la Corunya.
Brión de Abaixo, localitat del municipi d'Outes, a la província de la Corunya.
Brión de Arriba, localitat del municipi d'Outes, a la província de la Corunya.
 Veneçuela
Brión, municipi de l'estat de Miranda.